Birre pode referir-se a:

 Birr etíope, moeda usada na Etiópia;
 Birre, uma localidade do concelho de Cascais

Desambiguação